Рејма има више значења:
 Рејма (Нови Мексико)
 Рејма (Колорадо)